Senza parole – cortometraggio di Antonello De Leo del 1996
Senza parole – singolo di Luciano Rossi del 1975
Senza parole – singolo di Vasco Rossi del 1994
Senza parole – programma televisivo del 2015